Nilandhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Nilandhoo (Faafu), ö, 
 Nilandhoo (Gaafu Alif), ö,